L’Empire romain (27 av. J.-C. - 476 ) est le nom donné à la Rome antique à la suite du couronnement de l'empereur Auguste en 27  marquant la fin de la République romaine ; à la suite de sa division par Dioclétien en 285 , il fut séparé en deux parties :
 l’Empire romain d'Occident dont la capitale fut fixée à Milan puis à Ravenne (fin de cet empire en 476) ;
 l’Empire romain d'Orient ou Empire byzantin dont la capitale était Constantinople (fin en 1453).

Après sa disparition, prise comme étant celle de l’Empire romain d’Occident en 476 , son souvenir hanta l'imaginaire politique européen et plusieurs constructions politiques d'ambition hégémonique tentèrent de se rattacher à sa mémoire : 
 l’Empire carolingien (751-843) ;
 le Saint-Empire romain germanique (962-1806) ;
 l’Empire latin de Constantinople (1204-1261).